Douglas County en af 12 counties i USA, alle af dem er opkaldet efter Stephen A. Douglas, en senator fra Illinois fra 1847 til 1861 og Det Demokratisk Partis præsidentkandidat i 1860:

 Douglas County, Colorado
 Douglas County, Georgia
 Douglas County, Illinois
 Douglas County, Kansas
 Douglas County, Minnesota
 Douglas County, Missouri
 Douglas County, Nebraska
 Douglas County, Nevada
 Douglas County, Oregon
 Douglas County, South Dakota
 Douglas County, Washington
 Douglas County, Wisconsin